Ascendancy :
 Ascendancy, film d'Edward Bennett (1982)
 Ascendancy, jeu vidéo (1995)
 Ascendancy, album du groupe de heavy metal Trivium (2005).